Ponnath ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Ponnath (1931–2018), deutscher Politiker (CSU)

Ponnath steht für:
 Ponnath Die Meistermetzger, einen Fleischwarenhersteller